Ziółkowo bezeichnet Dörfer in Polen:
 Ziółkowo (Gostyń), Dorf der Gmina Gostyń in der Woiwodschaft Großpolen
 Ziółkowo (Raczki), Dorf der Gmina Raczki in der Woiwodschaft Podlachien